Браян Морено е колумбийски футболист, централен нападател на ЦСКА (София).

Кариера 
Юноша е на „Атлетико Уила“ (Колумбия). Играе като нападател, но се справя и като ляво и дясно крило. Дебютира за първия състав през 2020, като записва 24 мача със 7 гола. През 2021 изиграва още 41 мача с 9 гола за тима, като по този начин закръгля статистиката си за отбора на 65 мача с 16 гола. На 24 януари 2022 подписва с ЦСКА. Дебютира за тима на 20 март 2022 при загубата с 2:0 от Ботев Пловдив.

Външни препратки 
 Профил на играча в fcCSKA.com 

Колумбийски футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)